Вахтмейстер (фамилия):

 Вахтмейстер — дворянский род.

Персоналии 
 Вахтмейстер, Густав (1757—1826) — шведский генерал, участник русско-шведских войн.
 Вахтмейстер, Карл (1823—1871) — шведский министр иностранных дел, граф.
 Вахтмейстер, Карл Ханс — шведский адмирал, президент Адмиралтейств-коллегии.
 Вахтмейстер, Карл Ханс (1689—1736) — шведский адмирал.
 Вахтмейстер, Констанция (1838—1910) — теософ, графиня.
 Вахтмейстер, Ханс (1641—1714) — шведский адмирал-генерал.

Двойная  фамилия
 Тролле-Вахтмейстер, Алиса (1926—2017) — шведская дворянка, придворная дама.

См. также 
 HMS Wachtmeister (1681) — шведский (с 1719 года русский) линейный корабль.